Кисимото () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кисимото, Каёко (род. 1960) — японская актриса.
 Кисимото, Масаси (род. 1974) — японский мангака.
 Кисимото, Тадамицу (род. 1939) — японский иммунолог.